Василий Григорьевич Внуков (, Самара — ) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Василий Григорьевич Внуков родился 23 марта 1900 года в Самаре в семье железнодорожного рабочего.

Осенью 1918 года в городу Пугачев вступил красноармейцем в авто-отряд дивизии Самарско-Николаевских полков. В годы гражданской войны В. Г. Внуков участвовал в боях на Восточном фронте, а затем на Южном фронте в составе 22-ой дивизии 9-ой Кубанской армии.

В 1925 году окончил Высшую Военно-Автомобильную и Броневую Школу Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В. Г. Внуков участвовал в ряде всесоюзных автопробегов, включая испытательный автомобильный и мотоциклетный пробег Ленинград — Харьков — Тифлис (1925 год) и испытательный газогенераторный пробег Ленинград — Москва — Ленинград (1934 год). С 1925 по 1936 год служил на различных инженерных должностях в РККА.

В 1936 году В. Г. Внуков был назначен заместителем командующего механизированного корпуса, где служил сначала в звании военного инженера 1-го ранга, а затем в звании бригадного инженера.

В составе 9-го механизированного корпуса 5-ой армии Юго-Западного фронта он участвовал в боях с первых дней Великой Отечественной войны. 20 июля 1941 года он был назначен начальником бронетанковых войск 5-ой армии. 20 сентября 1941 года при выходе из окружения Военного Совета 5-ой армии, В. Г. Внуков был взят в плен немцами. В плену он содержался в лагере Хаммельбург, и крепости Вюльцбург. Из плена В. Г. Внуков был освобожден американскими войсками 26 апреля 1945 года.

После возвращения в Советский Союз 3 сентября 1945 года, он проходил проверку в проверочно-фильтрационном лагере 0319. По окончании проверки в декабре 1946 года он был восстановлен в офицерском звании и назначен на должность начальника технического отдела 2-го Казанского танкового училища. 24 июля 1948 года в связи с расформированием училища В. Г. Внуков был уволен а запас.

В дальнейшем он проживал в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне Владикавказ), где в 1950-х и начале 1960-х годов работал лектором Всесоюзного общества Знание.

В. Г. Внуков скончался 31 января 1974 года.

Награды 
 орден Ленина № 65375
 два ордена Боевого Красного Знамени № 306227 и № 326919
 медали

Литература 
К.K.Рокосовский. Солдатский долг. Издательство МО СССР, 1968 |стр. 6—7

Военачальники Великой Отечественной войны
Танкисты Великой Отечественной войны